Ideopsis juventa — вид бабочек-нимфалид из подсемейства данаид (Danainae). Встречается в Индонезии.

Подвиды 

В виде Ideopsis juventa выделяют большое количество подвидов.

 I. j. bosnika Talbot, 1943
 I. j. curtisi Moore, 1883
 I. j. ellida Fruhstorfer, 1904
 I. j. eugenia Fruhstorfer, 1907
 I. j. garia Fruhstorfer, 1904
 I. j. georgina Fruhstorfer, 1904
 I. j. hollandia Talbot, 1943
 I. j. ishma Butler, 1869
 I. j. juventa (Cramer, 1777)
 I. j. kallatia Fruhstorfer, 1904
 I. j. kinitis Fruhstorfer, 1904
 I. j. lirungensis Fruhstorfer, 1899
 I. j. longa Doherty, 1891
 I. j. luzonica Moore, 1883
 I. j. lycosura Fruhstorfer, 1910
 I. j. manillana Moore, 1883
 I. j. meganire (Godart, 1809)
 I. j. metaxa Fruhstorfer, 1910
 I. j. phana Fruhstorfer, 1904
 I. j. pseudosimilis van Eecke, 1915
 I. j. purpurata Butler, 1866
 I. j. sapana Talbot, 1943
 I. j. satellitica Fruhstorfer, 1899
 I. j. scrobia van Eecke, 1915
 I. j. sequana Fruhstorfer, 1910
 I. j. sitah (Fruhstorfer, 1904)
 I. j. sobrina (Boisduval, 1832)
 I. j. sobrinoides Butler, 1882
 I. j. sophonisbe Fruhstorfer, 1904
 I. j. stictica Fruhstorfer, 1899
 I. j. tanais Fruhstorfer, 1904
 I. j. tontoliensis Fruhstorfer, 1897
 I. j. zanira Fruhsorfer, 1904

Ссылки 
 Материал взят со странички www.nic.funet.fi  — прямая ссылка.
Насекомые Азии
Нимфалиды
Животные, описанные в 1777 году